Bolt kan avse:

 Bolt (film) – en amerikansk datoranimerad film från 2008
 Bolt (ätt) – en norsk adlig ätt under medeltiden

Personer
 Aslak Bolt, norsk ärkebiskop
 Robert Bolt, engelsk författare
 Tommy Bolt, amerikansk golfspelare
 Usain Bolt, jamaicansk löpare

Geografi

Antarktis 

 Bolt (berg),

Se även
 Boldt

Robotskapade Antarktisförgreningar